AMR steht als Abkürzung für:

 Academy of Management Review, Fachzeitschrift der Betriebswirtschaftslehre
 Adaptive Multi-Rate, einen Satz von Sprachcodices, die unter anderem im Mobilfunk eingesetzt werden (Dateiendung: .amr), bzw. dessen Variante Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB)
 Active Motion Rate, die Anzahl der pro Zeitspanne auf einem Bildschirm darstellbaren Bilder = Bildfrequenz (gemessen in Hertz)  
 Anisotroper magnetoresistiver Effekt, von der Raumrichtung eines magnetischen Feldes abhängigen Widerstand in Ferromagneten
 Ambulante Medizinische Rehabilitation
 AMR Corporation, eine US-amerikanische Holdinggesellschaft für mehrere Fluggesellschaften, insbesondere American Airlines
 Antimuslimischer Rassismus
 Arbeitsmedizinische Regeln
 Arzneimittelrichtlinie
 Audio Modem Riser, Erweiterungsschnittstelle in PCs
 Automitrailleuse de Reconnaisance, Bezeichnung der französischen Armee für gepanzerte Fahrzeuge für Aufklärungszwecke
 Automated Meter Reading, die Zählerfernauslesung z. B. von Gaszählern, Wasserzählern oder Stromzählern oder Advanced Meter Reading, das sogenannte Smart Metering
 Autonome mobile Roboter

Amr steht für:

 Amr (Name) oder ‘Amr, männlicher Vorname und Familienname

Amr ist der Name folgender Personen:

 Abd al-Hakim Amr (1919–1967), ägyptischer General
 Hady Amr (* 1967), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 Mohamed Kamel Amr (* 1942), ägyptischer Diplomat und Politiker
 Omar Amr (* 1974), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Ziad Abu Amr (* 1950), palästinensischer Politiker

 ʿAmr ibn al-ʿĀs (*~580; † 664), Gefährte des Propheten Mohammed
 Amr ibn al-Laith, Bruder und von 879 bis 900 Nachfolger von Abu Yusuf Yaqub ibn al-Laith as-Saffar, siehe Saffariden#Abu Hafs Amr ibn al-Laith

Siehe auch:
 Amer
 Ammer

Abkürzung